Патна (; ) е град в Северна Индия, пристанище на река Ганг, административен център на щата Бихар. Населението му е 1 684 297 жители към 2011 година.

История 
В древността се нарича Паталипутра. Бил един от най-величествените градове (площ около 48 км²). Основан е около V век пр.н.е. До 6 век е столица на държавата Магадха. До наши дни са съхранени артефакти и древна архитектура.

География

Климат

Източници 

Градове в Индия
Индийски столици